Гран-Жарден («Большой Сад»; ) — усадьба первого герцога Гиза, построенная в 1533—1546 годах в стиле Возрождения в лотарингском городе Жуанвиль. Главный, или банкетный дом (maison de plaisance) представлял собой крупный павильон, предназначенный для вечеринок и развлечений. 

Поначалу усадьба именовалась Нижним замком (Château d’en-bas) — во избежание путаницы с укреплённым средневековым Верхним замком (который был разрушен во время Великой французской революции).

Архитектура 
По традиции французской усадебной архитектуры банкетный дом окружён рвом. Доминирует прямоугольное главное здание без крыльев или хозяйственных построек. Богато украшенный фасад сочетает в себе декоративные элементы итальянского ренессанса с типичной для французских усадеб высокой крышей с мансардными окнами.

В интерьере доминирует большой праздничный зал, расположенный над винными погребами и кухнями. Около 1544 года была добавлена приёмная в северо-восточном углу, а в 1546 году была построена часовня в южном углу, с кессонным потолком в итальянском стиле. С обоих концов здания имеются винтовые лестницы с военными мотивами и герцогской монограммой.

В доме имелись и приватные покои, куда герцог и герцогиня могли удалиться со своими самыми почётными гостями: собственно комната, передняя и гардероб. Спален не было, так как герцог и его гости ночевали в расположенном рядом Верхнем замке.

Сад 

В XVI веке усадебный парк считался одним из лучших садов Франции; в этом отношении его можно сравнить с ренессансными парками замков Вилландри (Эндр и Луара) и Шамероль (Луаре). В 1544 году «Большой Сад» пострадал от вторжения войск императора Карла V. Сады Гизов были восстановлены ко времени визита Франциска I в Жуанвиль в 1546 году. Совершенством парка восторгался в то время поэт Реми Белло.

В 1856 году усадьбу приобрёл литейщик П. С. Капитан, который распорядился устроить новый парк в английском стиле. Здесь был высажен целый дендрарий: например, представлены китайский гинкго, американские болотные кипарисы, ликвидамбар, лириодендрон и метасеквойя. Ключевым элементом любого пейзажного парка является вода: природный источник питает канал, который проходит через сад и заполняет рвы, а затем естественный ручей течёт через парк к небольшому пруду.

В середине XX века парк в Жуанвиле не получал должного ухода. Партер площадью около 4 га был полностью переделан в 1990-х годах в стиле ренессансных итальянских парков XVI века. Каждый его раздел выполнен в форме определённой геометрической фигуры; квадраты засажены цветами, ароматическими и лекарственными травами. В партере высажены 365 фруктовых деревьев (по числу дней года) — главным образом традиционные сорта яблок, груш, айвы, вишни и сливы.

Реконструкция 
Усадьба была заброшена и сильно обветшала, когда в начале 1980-х годов её приобрели власти департамента Верхняя Марна. Здание было реконструировано и получило тот вид, который оно, по мысли историков архитектуры, имело в XVI веке. Также был восстановлен (заново высажен) цветник XIX века.

После реконструкции в Гран-Жардене проводятся концерты классической музыки, выставки современного искусства и коллоквиумы. Усадьба входит в Европейскую сеть центров культурных встреч.

Примечания

Ссылки 
 Château du Grand Jardin — Официальный сайт

Усадьбы Франции
Парки Франции
Французская архитектура эпохи Возрождения
Здания и сооружения департамента Верхняя Марна
Гизы